Азербайджанская футбольная Премьер-лига () — сильнейшая лига азербайджанского футбола. Проводится по 4-круговой системе.

В сезоне 2008/09 чемпионат Азербайджана был переименован из Высшей лиги в Премьер-лигу. Спонсор показа турнира — телеканал CBC SPORT HD Azerbаycan.

С сезона 2022/23 в турнире будут участвовать 10 команд.

Из истории 

 Первые футбольные клубы начали создаваться в 1905 году. Эти команды в основном представляли крупные Бакинские нефтепромышленные компании.
 Первый официальный чемпионат был проведён в Баку в 1911 году, победителем которого стала команда английской нефтяной компании под названием «Британский клуб».
 В 1912 году азербайджанский «Баку» провёл первую международную игру в Тбилиси против команды «Сокол», в которой одержал победу со счётом 4:2.
 После обретения независимости страны, в марте 1992 года была создана АФФА — Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана. В 1994 году АФФА была принята в УЕФА и ФИФА.
 Первый чемпионат независимого Азербайджана был проведён в 1992 году. В нём принимало участие рекордное количество команд — 26. Победу праздновал бакинский «Нефтчи», серебряные медали достались сумгаитскому «Хазару», а бронза — «Турану» из Товуза. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Назим Алиев из «Хазара» — 39 забитых мячей.

Формат
В соревновании участвуют 8 клубов (с сезона 2022/23 будут участвовать 10 клубов), представляющих различные регионы страны. Сезон начинается в августе и продолжается до конца мая следующего года с зимним перерывом с декабря до конца января. Команда, занявшая последнее место по итогам сезона, переходит в первый дивизион, а её место занимает лучший клуб первого дивизиона.

Чемпион страны получает возможность играть с 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в то время как три следующие команды вместе с обладателем Кубка проходят на разные стадии квалификации Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 
 По состоянию на июнь 2021.

 …
 24  Чемпионат Болгарии по футболу
 25  Чемпионат Румынии по футболу
 26  Чемпионат Азербайджана по футболу
 27  Чемпионат Казахстана по футболу
 28  Чемпионат Венгрии по футболу
 …

Чемпионы Азербайджана

Титулы

Попадания в тройку призёров

Футболисты года

Футболист года в Азербайджане (СМИ)

Футболисты года в Азербайджане (АФФА)

Игроки-рекордсмены

Список лучших бомбардиров Азербайджанской футбольной Премьер-лиги 

Список включает в себя голы, забитые игроками в Премьер-лиге Азербайджана, начиная с сезона 1992 года.

Лидеры по числу сыгранных матчей 
В список включены игроки, сыгравшие наибольшее количество матчей в Премьер-лиге Азербайджана начиная с сезона 1992 года. По состоянию на 13 августа 2019.

Результаты клубов Азербайджанской футбольной Премьер-лиги 
Список включает игры в Премьер-лиге Азербайджана, начиная с сезона 1992.

См. также 
 Кубок Азербайджана по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Текущий чемпионат Азербайджана по футболу
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 Чемпионат Азербайджана на сайте «Архив голов»

Примечания 

Футбольные соревнования в Азербайджане
Азербайджан
Чемпионаты Азербайджана